Martin Heinrich peut faire référence à :
 Martin Heinrich (né en 1971), un homme politique américain, membre du Congrès ;
 Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), un chimiste allemand ;
 Martin Heinrich Gustav Schwantes (1881-1960), un préhistorien et botaniste allemand ;
 Martin Heinrich Carl Lichtenstein (1780-1857), un médecin, explorateur et zoologiste allemand.